Gordon Durie (1965-), footballeur écossais ;
 Jo Durie (1960-), joueuse de tennis britannique.